ПФК Светкавица (Търговище) през сезон 2012/2013 година е участник в „Б“ футболна група, след като отпада от „А“ футболна група в предишния сезон. На 2 юли 2012 година отбора става собственост на ЕМУ АД, чийто собственици са Таньо Танев и Драган Танев, те заменят предишния президент на клуба - Петко Матеев. Двамата си поставят за цел да върнат отбора в „А“ група.

Клубът

Треньорски щаб

„Б“ футболна група

Кръг по кръг 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.

Резултати

Контроли

Резултати

Източници

Външни препратки 
 Светкавица през сезон 2012/13  // Sportal.bg

2012/2013
Светкавица